VIE steht für:
 Valenz-Instrumentalitäts-Erwartungs-Theorie, eine Theorie in der allgemeinen Psychologie
 Vietnam, als olympisches Länderkürzel
 Volontariat International en Entreprise, siehe Französische Entwicklungszusammenarbeit
 Flughafen Wien-Schwechat (IATA-Code)
 Bahnhof Flughafen Wien (IATA-Code)
 Kreis Viersen (Kfz-Kennzeichen)

Code-Bestandteil:
 AT VIE, UN/LOCODE für Wien

Vie steht für:

 Vie (Atlantik), ein Küstenfluss im Département Vendée in Frankreich
 Vie (Dives), ein Fluss in der Region Normandie in Frankreich

Vie ist der Name folgender Personen:

 Visa Vie (* 1987), deutsche Rapperin, Schauspielerin und Moderatorin

Siehe auch:

 Eau de vie
 La Vie
 VI
 WIE

Abkürzung